Argentijns basketbalteam (mannen)
 Argentijns basketbalteam (vrouwen)